Сташков Олег Веніамінович (1947—2020) — радянський і український боксер, заслужений тренер України з боксу.
 Сташков Іван Михайлович (1931—2006) — бригадир комплексної бригади колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Сташков Микола Іванович (1907—1943) — більшовицький діяч, один з організаторів і керівників радянського підпілля у Дніпропетровську в роки Другої світової війни. Герой Радянського Союзу.
 Сташков Олександр Михайлович (1924—2014) — радянський та український вчений.

 Сташков — село в окрузі Чадця Жилінського краю Словаччини.